Dota — аббревиатура, может означать:

 DotA — пользовательская карта (модификация) для стратегии в реальном времени Warcraft III.
 Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре MOBA, от студии Valve.
 Dota Underlords — шахматная игра с персонажами по вселенной Dota 2.
 DOTA — американский анимационный сериал 2021 года.
 Dota Pro Circuit — профессиональные турниры по игре Dota 2.

См. также 

 MOBA
 Дота
Dot